La Route Magistrale 21 (en serbe : Државни пут ІВ реда број 21, Državni put IB reda broj 21 ; Магистрала број 21, Magistrala broj 21) est une route nationale de Serbie qui relie entre elles la ville de Novi Sad passant par Petrovaradin, Irig, Ruma, Šabac, Koceljeva, Valjevo, Kosjerić, Požega, Arilje, Ivanjica et Sjenica.

Il est prévu à l'avenir que cette Route Magistrale  entre Novi Sad et Šabac soit construite en Voie Rapide (2 x 2 voies). La première section qui est en construction en 2 x 2 voies depuis  est celle entre l'autoroute A3 (près de Ruma) et Šabac. Les travaux de la section entre Novi Sad et Ruma ont débuté en  (fin des travaux des deux sections prévus en ).

À ce jour, elle ne comporte aucune section autoroutière (Voie Rapide en 2 x 2 voies).

Description du tracé

Voie rapide 21 : de l'échangeur autoroutier Novi Sad-Sud à l'échangeur autoroutier Ruma

Voie rapide 21 : de l'échangeur autoroutier Ruma à Šabac

Route magistrale 21 : de Novi Sad à Sjenica

Galerie d'images

Voir aussi

Liens externes 

 Route Magistrale 21 sur Google Maps
 Site officiel de l'entreprise publique "Routes de Serbie" (en serbe : "Putevi Srbije")
  Carte routière de Serbie
 Site officiel de l'entreprise "Les Corridors de Serbie" (en serbe : "Koridori Srbije")
 AMSS

Articles connexes 

 Liste des autoroutes de la Serbie
 Routes de Serbie

Références 

Route en Serbie